Девять кораблей Королевского флота назывались HMS Fame (слава), еще один был запланирован, но отменен:

 HMS Fame — 20-пушечный ирландский роялистский корабль: захвачен парламентариями в 1649; взорван в 1658.
 HMS Fame — 30-пушечный корабль, бывший французский Renommée; захвачен в 1655; использован как брандер в 1665.
 HMS Fame — 24-пушечный корабль 6 ранга; захвачен у французов в 1665; отбит французами в 1710.
 HMS Fame — 14-пушечный шлюп; захвачен в 1744; затонул в Атлантике в 1745.
 HMS Fame — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1759; плавучая тюрьма с 1799; переименован в HMS Guildford; продан в 1814.
 HMS Fame — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1805; разобран в 1817.
 HMS Fame — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1798 как HMS Dragon. на рейдовой службе с 1824, переименован в HMS Fame одновременно с превращением в блокшив в 1842; разобран в 1850.
 HMS Fame планировался как деревянный винтовой шлюп; заложен в 1861; отменен в 1863.
 HMS Fame — эскадренный миноносец типа D ; спущен на воду в 1898; продан в 1921.
 HMS Fame — эскадренный миноносец типа F; спущен на воду в 1934; продан Доминиканской Республике в 1949 и переименован в Generalissimo; переименован в Sanchez в 1962; ликвидирован в 1968.

См. также 
 HMS Fama